Confrérie des Conards ou  « Cosnards », confrérie du Moyen Âge.
 Louis Conard (1867-1944), fondateur des Éditions Conard.
 Henry Shoemaker Conard (1874-1971), botaniste américain.
 Nicholas J. Conard (né en 1961), archéologue germano-américain.
 (24334) Conard, astéroïde.
 Le mont Conard, sommet de Californie.
 Le lac Conard, lac de Californie.

Patronyme normand
Homonymie de toponyme